Сэр Ки́нгсли Уи́льям Э́мис (; 16 апреля 1922 года — 22 октября 1995 года) — английский прозаик, поэт и критик. Один из лидеров литературного направления 1950-x годов «рассерженные молодые люди».

Биография 

Учился в Школе Лондонского Сити и Сент-Джонз-колледже. В 1949 году окончил Оксфордский университет. После 1961 года он занимался в основном писательской деятельностью.

Был женат дважды. С первой женой Хилари Барделл имел троих детей, в том числе Мартина,  который также стал писателем. Они поженились в 1948 году и развелись в 1965; в том же году Эмис женился на Элизабет Джейн Говард. Второй брак распался в 1983 году.

В 1990 году был посвящён в рыцари.

 Псевдонимы

 Роберт Маркем ()
 Уильям Таннер ()

 Премии

 1954 — Премия Сомерсета Моэма за роман «Счастливчик Джим»
 1986 — Букеровская премия за роман «Старые черти»

Библиография 

 1954 — Счастливчик Джим ()
 1955 — Это неопределенное чувство ()
 1960 — Ищи себе пару ()
 1960 — Новые карты Ада ()
 1963 — Один толстый англичанин ()
 1965 — Досье Джеймса Бонда ()
 1966 — Лига против смерти ()
 1968 — Вынь да положь! ()
 1968 — Полковник Сун ()
 1969 — Лесовик ()
 1971 — Девушка, 20 лет ()
 1974 — Конец ()
 1976 — Операция ()
 1978 — Пунктик Джейка ()
 1984 — Стэнли и женщины ()
 1986 — Старые черти ()
 1990 — Люди, живущие на холме ()
 1991 — Мемуары ()
 1994 — Русская девушка ()

Примечания

Ссылки 
 
 Эмис, Кингсли в библиотеке Максима Мошкова

Выпускники Оксфордского университета
Английские писатели XX века
Английские поэты
Лауреаты Букеровской премии
Командоры ордена Британской империи
Члены Коммунистической партии Великобритании
Э
Лауреаты мемориальной премии Джона В. Кэмпбелла
Люди, чей прах был развеян
Лауреаты премии Чамли